Бове́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Пьервиль. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07030.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 139 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 92 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 66,2 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 92 активных работали 80 человек (38 мужчин и 42 женщины), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 47 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш